Макалинский — фамилия:

 Макалинский, Владимир Порфирьевич — дворянин, землевладелец в Осельках.
 Макалинский, Иван Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4346; 19 декабря 1829.
 Макалинский, Семён Гаврилович — Георгиевский кавалер; капитан; № 5320; 1 декабря 1835.